Ruhleben ist

 der Name des Berliner Gebietes Ruhleben
 eine historische Schreibweise (preußische kartografische Landesaufnahme 1819) von Roleber, Ort im Ortsteil Holzlar im Stadtbezirk Beuel der Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen
 der Name eines ehemaligen Adligen Gutes und heutigen Ortsteils von Bösdorf (Holstein)

Siehe auch:
 U-Bahnhof Ruhleben
 Fließwiese Ruhleben
 Kaserne Ruhleben, Kaserne in Plön-Ruhleben, siehe Marineunteroffizierschule